Ophiochiton är ett släkte av ormstjärnor. Ophiochiton ingår i familjen Ophiochitonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiochiton